Korschew ist der Familienname folgender Personen:

 Geli Michailowitsch Korschew (1925–2012), sowjetischer bzw. russischer Maler
 Iwan Wladimirowitsch Korschew (* 1973), russischer Bildhauer und Architekt
 Michail Petrowitsch Korschew (1897–1986), russisch-sowjetischer Architekt